Alkis Raftis, né le   à Athènes, est un spécialiste de la danse.

Biographie 	 
Alkis Raftis est né à Athènes, en 1942.

Conseil international de la danse 
Raftis est actuellement président du Conseil international de la danse (CID). Depuis 1987, il est président de la compagnie Dóra Strátou Dance Theatre and Company à Athènes.

Références

Liens externes 
Site personnel
Site personnel Google

Danse en Grèce
Naissance en octobre 1942
Naissance à Athènes
Historien de la danse